

Sigle 
 Economic and Monetary Union  – Unione Economica e Monetaria, integrazione economica e monetaria dell'Unione europea sancita dal Trattato di Maastricht
 Electric multiple unit  – elettrotreno
 Extravehicular Mobility Unit  – tuta spaziale per l'attività extraveicolare

Codici 
 emu – codice ISO 639-3 della lingua muria orientale

Informatica 
 Emu – abbreviazione di emulatore

Zoologia 
 Emù – nome comune del Dromaius novaehollandiae, uccello australiano

Altro 
 emu – simbolo dell'unità elettromagnetica
 EMU – Acronimo di Electric Multiple Unit, tipo di treno a due piani con trazione distribuita.